Lužani (pleme), sloj slavenskih starinaca u Crnoj Gori s predjela Bjelopavlića i Pješivaca

Naselja u Hrvatskoj:
 Lužani (Oriovac), naselje o općini Oriovac, Hrvatska

Naselja u BiH:
 Lužani (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Lužani (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Lužani (Ilidža, BiH), naselje u općini Ilidža
 Lužani (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor
 Lužani (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most 
 Lužani (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje